

События

Римская империя 
 Император: Веспасиан.
 Консулы: Веспасиан (в 3-й раз) и Нерва.
 Консулы-суффекты: Домициан, Гней Педий Каск, Гай Калпетан Ранций Квиринал Валерий Фест, Луций Флавий Фимбрия, Гай Атилий Барбар, Гней Помпей Коллега и Квинт Юлий Корд.
 До 71 — Наместник Британии Веттий Болан.
 Триумф Тита и Веспасиана.
 71-73 — Наместники Иудеи Луцилий Басс, Ливерий Максим.
 71-74 — Наместник Британии Квинт Петиллий Цериалис. Воевал в Йоркшире.
 Римляне подвергли Иудею разгрому.

Скончались 
 — римский политический деятель, консул-суффект Римской империи 66 года, наместник Римской Британии (69—71)

См. также